Гоце Тодоровски (Кичево, 6. јул 1951) је југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1976. || Цимерите од соба 306 ТВ филм || /
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || /
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || Цуне
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1981. || Црвени коњ || /
|-
| 1981. || Булки крај шините ТВ серија || /
|-
| 1981. || Седам секретара СКОЈ-а ТВ серија || /
|-
| 1983. || Записник ТВ филм || /
|-
| 1983. || Црвениот коњ ТВ серија || /
|-
| 1984. || Јуначко колено ТВ серија || Кире
|-
| 1984. || Комедијанти ТВ серија || Џандарот
|-
| 1984. || Лет во место ТВ филм || Ангеле
|-
| 1984. || Хихирику - 5 години ТВ филм || /
|-
| 1984 1985. || Легенди и преданија ТВ серија || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Бусава азбука ТВ серија || /
|-
| 1985. || Ајде да се дружиме ТВ серија || Гоце Скокале
|-
| 1986. || Срећна нова ’49. || Тодор
|-
| 1986. || Солунски патрдии ТВ серија || Чанде
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || /
|-
| 1987. || Трст виа Скопје ТВ серија || Лаки Селимовски
|-
| 1987. || Училиште за кловнови ТВ серија || /
|-
| 1987. || Театарче Лево косе ТВ серија || /
|-
| 1988. || Викенд мртваца || Ацко
|-
| 1989. || Тврдокорни ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || Викенд на мртовци ТВ серија || Ацко
|-
| 1991. || Поштар ТВ филм || Ловец 2
|-
| 1991. || Елелига пепелига ТВ серија || /
|-
| 1991. || Болва в’уво ТВ филм || /
|-
| 1986 1992. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 1992. || Време, живот || Тон мајстор
|-
| 1992. || Чудовиста во нашиот град ТВ серија || /
|-
| 1993. || Грев или шприцер ТВ филм || Тренерот Перо
|-
| 1994 || Прекалени ||
|-
| 1994 || Пре кише ||
|-
| 1995 || Ангели на отпад ||
|-
| 1998. || Салон Хармони ТВ серија || Фиданцо
|-
| 1999. || Каца ТВ филм || Митре
|-
| 1999. || Хихирику - 20 години ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2000. || Погрешно време ТВ серија || Петко
|-
| 2000-2001 || Светот има осум страни ||
|-
| 2001. || Нокј спроти Свети Василиј ТВ филм || Докторот
|-
| 1993 2003. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 2002 || Наше маало ТВ-серија || Ефтим
|-
| 2003. || Битолски лакрдии ТВ серија || /
|-
| 2004. || Хихирику - 25 години ТВ филм || /
|-
| 2006. || Пусто турско ||
|-
| 2007. || Наглавце || Цустомс Оффицер
|-
| 2009. || Балкан Бенд ТВ серија || Гоца
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те▲
|-
| 2009 2010. || Народни приказни ТВ серија || /
|-
| 2010. || Царската е последна ТВ филм || /
|-
| 2010. || Азиланти ТВ серија || Славе Скенер
|-
| 2010 2011. || Македонски стари приказни ТВ серија || /
|-
| 2010 2017. || Македонски народни приказни ТВ серија || /
|-
| 2013 2014. || Тврдокорни ТВ серија || Синаз Ефенди / Селанецот / Продавац / ...
|-
| 2014. || До балчакa ||
|-
| 2015. || Збор || /
|-
| 2016 || Ослободување на Скопје ||
|-
| 2018. || Ругање са Христом ||
|-
| 2019. || Преспав ТВ-серија || Гостин
|-style='background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020.-те
|-
| 2021-2022. || Македонски народни приказни ТВ-серија ||
|-
| 2022. || Ручек ТВ-филм ||
|-
| 2022. || Бистра вода ТВ-серија ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1951.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Кичевци